Erlauf (rivier)
Erlauf (gemeente)